Сарприт Сингх (; ) — новозеландский футболист, атакующий полузащитник клуба «Бавария II», выступающий на правах аренды в клубе «Ян Регенсбург» и сборной Новой Зеландии.

Карьера

Ранние годы и начало карьеры 
Сингх родился в Окленде, Новая Зеландия, в семье выходцев из Индии. Тренировался в футбольной академии Уинтона Руфера и местном клубе «Онехунга Спортс». В возрасте десяти лет представлял Окленд на Национальном чемпионате Австралии по футзалу, где удостоился награды самого ценного игрока и привлёк интерес скаутов «Эвертона» из Английской Премьер-лиги.

Сингх присоединился к академии клуба «Веллингтон Феникс» в начале 2015 года, получив футбольную стипендию в колледже Скотс от капитана сборной Новой Зеландии Уинстона Рида. Проведя два года в резервной команде, дебютировал в Эй-лиге 18 февраля 2017 года в матче против «Мельбурн Сити», в котором вышел на замену.

Клубная карьера 
1 июня 2017 года Сингх подписал свой первый профессиональный контракт — договор с «Веллингтон Феникс» был рассчитан на три сезона. Регулярную игровую практику в основной команде «Веллингтон Феникс» он начал получать к середине сезона 2017/18 — главный тренер Дарие Калезич несколько раз выпускал его на замену. 17 февраля 2018 года в матче против «Перт Глори» Сингх впервые вышел в стартовом составе, заняв место Горана Парацки, выбывшего из-за небольшой травмы. Свой стартовый дебют отметил голом, забив дальним ударом на третьей минуте, матч завершился победой со счётом 2:1. После этого выступления Сингх стал постоянным игроком стартового состава, 14 апреля 2018 года в матче заключительного тура сезона против «Мельбурн Сити» оформил дубль. Сингх продолжил оставаться одним из основных игроков и в сезоне 2018/19 при новом тренере «Веллингтон Феникс» Марке Рудане.

1 июля 2019 года «Веллингтон Феникс» и «Бавария» достигли соглашения о трансфере Сингха в фарм-клуб мюнхенцев «Бавария II», выступающий в Третьей лиге. Игрок подписал контракт на три года. Сумма трансфера не была оглашена, но по оценке прессы составила от 750 тыс. до 1 млн новозеландских долларов.

«Бавария» взяла Сингха на летний выставочный турнир Международный кубок чемпионов 2019, ему удалось сыграть против «Арсенала», «Реал Мадрид» и «Милана». Также он играл в Кубке «Ауди» 2019, в финале которого «Бавария» уступила «Тоттенхэм Хотспур» в серии послематчевых пенальти, однако свой удар с точки он реализовал. Выступление Сингха в межсезонье убедило тренера «Баварии» Нико Ковача в его готовности к более значимым матчам, и 3 августа он был заявлен на первый матч мюнхенцев в новом сезоне — Суперкубок Германии 2019 против дортмундской «Боруссии», но на поле не вышел, оставшись на скамейке запасных.

Международная карьера 
В составе сборной Новой Зеландии до 17 лет Сингх выиграл юношеский чемпионат Океании 2015, после чего участвовал в юношеском чемпионате мира 2015.

В составе сборной Новой Зеландии до 20 лет на молодёжном чемпионате мира 2017 дошёл до 1/8 финала. На молодёжном чемпионате мира 2019 Новая Зеландия также добралась до 1/8 финала. В матче группового раунда против Гондураса Сингх забил гол.

За первую сборную Новой Зеландии Сингх дебютировал 24 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Канады. 2 июня 2018 года в матче против сборной Кении на товарищеском турнире Интерконтинентальный кубок 2018 он забил свой первый гол за «Олл Уайтс».

 Голы за сборную

Достижения 
 
  Новая Зеландия (до 17)
 Чемпион ОФК до 17 лет: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль Саприта Сингха на сайте fussballdaten.de
 Профиль Саприта Сингха на сайте dfb.de
 Профиль Саприта Сингха на сайте kicker.de

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»

Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Ян»